

Astronomia 
 8256 Shenzhou – asteroide areosecante scoperto nel 1981

Astronautica 
 Shenzhou – navicella spaziale della Repubblica Popolare Cinese

Geografia 
 Shenzhou – città-contea della provincia di Hebei in Cina

Altro 
 USS Shenzhou – nave spaziale della serie Star Trek: Discovery